Materiaal
transparantie (optiek), de mate waardoor je door een materiaal heen kan kijken
transparant (overheadprojector), een dun vel van transparant materiaal dat op een overhead projector gebruikt wordt

Mens en maatschappij
transparante cultuur, een open cultuur met weinig tot geen privacy
transparantie (organisatie), organisatietransparantie: de mate waarin een organisatie, bedrijf of onderneming zichtbaar, open en toegankelijk is
transparantie (politiek), een metafoor voor zichtbaarheid in de politiek
transparantie (markt), een metafoor voor zichtbaarheid in economische markten
transparantie (media), in de communicatie industrie
transparantie (wetenschap), in de wetenschap
Transparency International, een organisatie die werkt voor transparantie bij overheden, bedrijfsleven, banken en organisaties
radicale transparantie in management
fiscale transparantie

Taalkundig
transparantie (linguïstisch), een term die gebruikt wordt in de linguïstiek en de filosofie van taal

Telecommunicatie
Transparantie (telecommunicatie), VS federale en militaire standaard

Computers, techniek en wiskunde
transparantie (computing) De mate van gemak waarmee de gebruiker van een informatiesysteem het systeem kan doorgronden, zonder het systeem te kennen (opleiding), of het raadplegen van gebruikershandleidingen, of hulp te vragen van de beheerder
transparantie (datacompressie)
transparantie (grafisch), voor overlay en translucency in PNG-, GIF-, en TIFF-bestanden
transparantie (referentiaal), in wiskunde en programmeren.
transparantie (invocationeel), in distributed computing waar invocatie op dezelfde manier wordt gedaan als in lokale en niet lokale entiteiten
pseudotransparantie, ofwel achtergrondtranslucency (een speciaal effect) in het X Window System

Transparant
 Muziektheater Transparant, Belgische theatergemeenschap